Serie B 2013-2014 – edizione del campionato italiano di calcio femminile
 Serie B 2013-2014 – edizione del campionato italiano di calcio maschile
 Serie B 2013-2014 – edizione del campionato italiano di calcio a 5 maschile
 Serie B 2013-2014 – edizione del campionato italiano di hockey su ghiaccio maschile
 Serie B 2013-2014 – edizione del campionato italiano di hockey su pista maschile
 Serie B 2013-2014 – edizione del campionato italiano di rugby a 15 maschile